Вильямурье́ль-де-Серра́то () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 40,02 км². Население — 6233 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Население

Примечания

Ссылки 

 Ayuntamiento de Villamuriel 
 Polígonos Industriales y Viveros de Empresa de Palencia.
 Palencia21Rural.

Муниципалитеты Паленсии